

Вудмер — селище, штат Огайо
 Вудмер — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Вудмер — переписна місцевість, штат Нью-Йорк